

Biografia 
Figlia maggiore di Tolomeo VIII e Cleopatra III, quindi sorella di Tolomeo IX, Tolomeo X, Cleopatra IV e Cleopatra Selene, sposò il sovrano seleucide Antioco VIII Gripo. Durante una lotta con il rivale del marito, Antioco IX Eusebe, e dopo la morte di sua moglie, nonché sorella di Trifena, Cleopatra IV, nel 113 a.C., Trifena si suicidò quando cadde nelle mani di Antioco IX, nel 112 a.C.

Bibliografia 
 

Regine tolemaiche